Ска́йлар Грей (), настоящее имя — Хо́лли Брук Ха́ферманн (; род. 23 февраля 1986 года, , Висконсин, США) — американская певица, автор песен, музыкальный продюсер, гитаристка и пианистка. Номинантка на премию «Грэмми» (2011).

Карьера 
В начале своей карьеры девушка подписала контракт с лейблом Machine Shop Recordings и исполнила дуэтом с Fort Minor песню «Where'd You Go» под своим именем без фамилии — Холли Брук. Позже она взяла псевдоним Скайлар Грей.

В 2006 году она выпустила свой дебютный альбом «Like Blood Like Honey». Так же она написала три версии «Love the Way You Lie» в соавторстве с Алекс Да Кид, который заключил с ней контракт на своём лейбле Wonderland Music.

В 2011 году Скайлар записала свой альбом .

Известно сотрудничество певицы с Dr. Dre и Эминемом над песней «I Need A Doctor». 11.12.12 Грей выпустила клип на трек «C’mon Let Me Ride», в съёмках которого принимал участие и Эминем.

В 2017 приняла участие в записи трека «Periscope» группы Papa Roach.

Одна из песен — I know you — прозвучала в фильме «Пятьдесят оттенков серого».

Приняла участие в альбоме Эминема «Music To Be Murdered By», вышедшем в 2020 году, в треках «Leaving Heaven» и «Black Magic».

В 2021 году вместе с Эминемом, Polo G и Mozzy выпустила песню «The Last One Standing», которая является саундтреком к вышедшему в этом же году фильму Веном 2.

Дискография 

Студийные альбомы

 Like Blood Like Honey (2006)
 Invinsible (2011)
 Don’t Look Down (2013)
 Natural Causes (2016)

EP
 Holly Brook EP (2005)
 Sony CONNECT Sets (2005)
 O'Dark:Thirty EP (2010)
 The Buried Sessions of Skylar Grey (2012)
 Make It Through the Day (2020)

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт Скайлар Грей
 
 Официальная страница в социальной сети Facebook

Артисты, известные под псевдонимами
Гитаристы США
Пианисты США
Женский вокал в рок-музыке
Авторы-исполнители США
Рок-вокалисты США
Мультиинструменталисты США